Mlaka (Jasenovac)
 Mlaka (Rakovec)
 Mlaka (Radovljica)